Sinfonia n. 39 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 39 di Wolfgang Amadeus Mozart